Videomodus steht für:
 Videomodus (auch: Bildschirmmodus), Art und Weise der Ansteuerung eines Bildschirms bei Computern
 Videomodus, Aufnahmemodus, der z. B. bei Digitalkameras eine Videoaufnahme ermöglicht, siehe Digitalkamera #Videoaufnahme